Reinle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Reinle (1920–2006), Schweizer Kunsthistoriker, Konservator und Hochschullehrer
 Christine Reinle (* 1962), deutsche Historikerin
 Heinrich Reinle (1892–1945), deutscher Jurist und Oberlandesgerichtspräsident Karlsruhe

Siehe auch:
 Reinl